Division I i ishockey 1982/1983 var den näst högsta divisionen för ishockey i Sverige säsongen 1982/1983. Divisionen bestod av 40 lag uppdelade i fyra serier: Norra, Västra, Östra och Södra som spelades i 18 omgångar. Nytt för säsongen var att de två främsta lagen i varje grundserie gick vidare till en ny slutspelsserie vid namn Allsvenskan. Kvarvarande lag spelade vidare i samma serier och mötte varandra inbördes ytterligare två gånger, vilket innebar 32 spelade matcher totalt. De två främsta lagen i Allsvenskan möttes i en final om en plats i Elitserien. Lag 3–6 i Allsvenskan gick vidare till playoff tillsammans med de två främsta lagen i varje fortsättningsserie. Vinnaren av playoff gick vidare till kvalserien till Elitserien. Det sista laget i varje fortsättningsserie flyttades ner till Division II och det näst sista laget gick till kvalspel om en plats i Division I nästa säsong.

Deltagande lag
Sedan förra säsongen hade Timrå flyttas ner från Elitserien och Lidingö, Järved (från Örnsköldsvik), Mariestad, Rögle (från Ängelholm) samt Surahammar flyttats upp från Division II. VIK Hockey från Västerås hade flyttats från den östra till västra serien, Sundsvall från norra till östra serien samt IK Vita Hästen från den östra till södra.

Grundserier

Division I Norra
Norra serien dominerades som väntat av Timrå som vann serien före jul och därmed säkrade en plats i den nya slutspelsserien – Allsvenskan. Bo Berggren, Finn Lundström och Thommy Abrahamsson var tre veteraner i laget som spelade en stor roll för Timrås framgångar. På andra plats placerade sig Luleå vilket också gav en plats i Allsvenskan. Övriga lag gick vidare till vårens fortsättningsserie.

Division I Västra
Favoriterna till de två allsvenska platserna i den västra serien var Örebro och Mora och deras favoritskap höll. Båda lagen slutade på 31 poäng, men Mora hade klart bättre målskillnad och tog hem segern. Övriga lag gick vidare till fortsättningsserien. Poängligan sammanställdes för grundserien och fortsättningsserien tillsammans men vanns ändå av Moras Mats Grötting med 52 (24+28) poäng trots att Mora inte deltog i fortsättningsserien.

Division I Östra
I elfte omgången gick Södertälje upp i serieledning och sedan släppte de den inte igen. VIK Hockey från Västerås höll sig strax bakom i tabellen. Båda lagen gick vidare till den nya slutspelsserien – Allsvenskan – efter jul. Poängligan vanns av Södertäljes Janne Eriksson med 46 (20+26) poäng.

Division I Södra
Hockeyn som visades upp i den södra serien denna säsong imponerade inte och på sina håll talades om södra serien som den sämsta i Division I. Jönköpingslaget HV71 vann serien före juluppehållet, men inte alls så överlägset som de senaste två säsongerna. Lite överraskande tog sedan Tingsryd den andra platsen till Allsvenskan. Kanske var det nye tränaren Bengt-Göran Karlssons förtjänst.

Allsvenskan

Denna säsong hade man infört en slutspelsserie som spelades under våren av de två främsta lagen i varje grundserie från hösten. Södertälje och Luleå tog de främsta platserna i serien och gick vidare till den Allsvenska finalen. Lag 3–6 gick vidare till Playoff 2 där de mötte topplagen från fortsättningsserierna.

Fortsättningsserier

Division I Norra forts
Efter jul var det Piteå som spelade bäst och som tog hem seriesegern och efter dem placerade sig Kiruna AIF. Dessa två lag fick platser i det nya playoffspelet. Boden lyckades inte nå playoff denna säsongen heller. Teg hade tippats i toppen av serien, men lyckades aldrig komma med i toppstriden. Sist i serien kom Kramfors-Alliansen som därmed flyttades ner till Division II. Skellefteålaget Clemensnäs hade tappat fem spelare till Skellefteå AIK och kom näst sist och fick därför spela i kvalserien till Division I.

Division I Västra forts
Före jul hade Skövde spelat bra och inte varit långt efter topplagen. Efter jul spelade fick de bara ihop 13 poäng utöver vad de redan hade från hösten, men det räckte ändå till en andraplats och lika många poäng som vinnaren Bofors under ledning av den nye tränaren Hardy Nilsson. Nya playoff hade två platser från fortsättningsserien och dessa gick alltså till Bofors och Skövde. I andra änden av serien låg Surahammar och Fagersta. Surahammar gick till kvalserien och Fagersta flyttas ner till Division II.

Division I Östra forts
Kampen om de två playoffplatserna blev aldrig särskilt spännande. Huddinge och Väsby var relativt ohotade på topplatserna. Strömsbro såg ett tag ut att kunna utmana, men slarvade bort sin chans med två förluster mot jumbolagen. Istället blev Lidingö det lag som kom närmast toppduon. I botten fick Sundsvall kvalplatsen medan Gävles godtemplare blev stryklag och flyttades ner till Division II.

Division I Södra forts
Under våren visade Mörrum, med tränaren Håkan Nygren i spetsen, att man var det nya topplaget i Blekinge. Belöningen blev en plats i playoff tillsammans med Norrköpingslaget Vita hästen som flyttats över från den östra serien och nu vann fortsättningsserien. Nybro hade fått en ny tränare Kjell Widmark som tagits över från Luleå – men det hjälpte inte laget. Den gamle landslagsmannen Björn "Böna" Johansson fick övertalas att göra comeback och tillsammans med det nya stjärnskottet Fredrik Olausson – endast 16 år gammal – räddade de med knapp marginal Nybro till en kvalplats. Istället blev det Göteborgslaget Bäcken som flyttades ner till Division II.

Playoff
De två främsta lagen från varje fortsättningsserie samt lag 3–6 från Allsvenskan spelade Playoff. Lagen från fortsättningsserierna möttes i Playoff 1 och vinnarna gick vidare till Playoff 2 där lagen från Allsvenskan väntade. Segrarna möttes i Playoff 3 och de som vann där gick vidare till kvalserien till Elitserien. Lagen möttes i två matcher, en borta och en hemma. Oavgjorda matcher avgjordes med straffar. Om lagen vann en match vardera spelades en omspelsmatch för att avgöra vem som gick vidare.

HV71 och Timrå vidare till Kvalserien.

Kvalserien till Elitserien i ishockey

Kval till Division I
I kvalserierna möttes de tre vinnande lagen från playoff i Division II i respektive region med vårseriernas näst sämsta lag i samma region. De två främsta lagen i varje kvalserie fick en plats i Division I nästa säsong, övriga lag fick spela i Division II.

Norra
Östersund och Clemensnäs (från Skellefteå) till Division I nästa säsong. Sista omgången i serien spelades inte då den inte påverkade vilka lag som skulle flyttas upp.

Västra
Ludvika och Falun till Division I nästa säsong, medan Surahammar förlorar sin plats. Matchen Grums–Falun ställdes in då den inte påverkade vilka lag som flyttas upp.

Östra
Vallentuna blir nykomlingar i Division I till nästa säsong, medan Sundsvall/Tunadal behåller sin plats. Seriens sista omgång ställdes in då den inte behövdes för att avgöra vilka lag som flyttas upp.

Södra
Hanhals kvalificerade sig som nytt lag i Division I till nästa säsong, medan Nybro försvarade sin plats. Efter att IFK Lidingö dragit sig ur beslutade Svenska Ishockeyförbundet att flytta upp  från Kungsbacka trots att de hamnat på en tredjeplats.

Referenser
Noter

Tryckta källor
 Ishockey 1983 – Janne Stark red., Brunnhages förlag 

Webbreferenser
Hockey Archives:Championnat de Suède 1982/83 

1982/1983
Ishockeysäsongen 1982/1983
Sport i Sverige 1982
Sport i Sverige 1983